Kangerlukassak bezeichnet:
 Kangerlukassak (Bucht, Qeqertarsuaq) (auch Qivittut Kangerluat), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerlukassak (Bucht, bei Nuliarfik), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangerlukassak (Bucht, bei Nuugaatsiaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangerlukassak (Bucht, Perlerfiup Kangerlua), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland